

Нововознесенка — село, Ключівський район, Алтайський край
 Нововознесенка — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Нововознесенка — село, Славгородський округ, Алтайський край

Нововознесенка — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Нововознесенка — село, Запорізька область, Запорізький район
 Нововознесенка — село, Кіровоградська область, Маловисківський район